La copa hongaresa de futbol (Magyar Kupa) és la principal competició per eliminatòries de futbol a Hongria i segona en importància després de la lliga.

Historial

Notes i referències

Enllaços externs 
 Fòrum de futbol hongarès en anglès
 RSSSF

Hongria
Futbol
Futbol a Hongria